De 16e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1985 op 23 en 24 februari gehouden op de ijsbaan Thialf in Heerenveen.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1985
Schaatsen in Heerenveen
 1985
Schaatsen 1985